27-я церемония вручения премий «Грэмми» состоялась 26 февраля 1985 года в Shrine Auditorium, Лос-Анджелес. Синди Лопер была номинирована в 6 категориях (включая все 4 основные) и в итоге получила 2 премии «Грэмми».

Основная категория 
 Запись года
 Terry Britten (продюсер) & Тина Тёрнер за песню «What's Love Got to Do with It?»
 Альбом года
 James Anthony Carmichael (продюсер) & Лайонел Ричи за альбом «Can't Slow Down»
 Песня года
 Terry Britten & Graham Lyle  (авторы) за песню «What's Love Got to Do with It?» в исполнении Тина Тёрнер (другие номинанты: «Against All Odds», «Hello», "I Just Called to Say I Love You, «Time After Time»)
 Лучший новый исполнитель
 Синди Лопер (другие номинанты: Sheila E., Frankie Goes to Hollywood, Corey Hart, The Judds)

Классическая музыка

Лучший классический альбом 
 John Strauss (продюсер), Neville Marriner (дирижёр), the Ambrosian Opera Chorus, Choristers of Westminster Abbey & английский камерный оркестр Академия Святого Мартина в полях (Academy of St. Martin in the Fields) за альбом Amadeus (Original Soundtrack)

Поп

Лучшее женское вокальное поп-исполнение 
 Тина Тёрнер — «What's Love Got to Do with It?»

Лучшее мужское вокальное поп-исполнение 
 Фил Коллинз — «Against All Odds (Take a Look at Me Now)»

R&B

Лучшее женское вокальное R&B-исполнение 
 Чака Хан — «I Feel for You»

Лучшее мужское вокальное R&B-исполнение 
 Билли Оушен — «Caribbean Queen» (No More Love on the Run)

Джаз

Лучшее инструментальное джаз-соло 
 Уинтон Марсалис — «Hot House Flowers»

Best Jazz Instrumental Performance, Big Band 
 Каунт Бэйси — «88 Basie Street»

Кантри

Лучшее женское кантри-исполнение 
 Эммилу Харрис — «In My Dreams»

Лучшее мужское кантри-исполнение 
 Мерл Хаггард — «That’s the Way Love Goes»

Лучшее вокальное исполнение кантри дуэтом или группой 
 The Judds — «Mama He’s Crazy»

Лучшее инструментальное исполнение кантри 
 Ricky Skaggs — «Wheel Hoss»

Лучшая кантри-песня 
 Steve Goodman (автор) — «City of New Orleans» (Вилли Нельсон)

Музыкальное Видео

Лучшее короткое музыкальное видео 
 Дэвид Боуи — «Jazzin’ for Blue Jean»

Best Video Album 
 Майкл Джексон — «Making Michael Jackson’s Thriller»

Примечания

Ссылки 
 27th Grammy Awards at imdb.com
 

Грэмми
1985 год в музыке США
События 26 февраля
Февраль 1985 года
1985 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса